Pepsi-Cola – bevanda analcolica prodotta dalla PepsiCo
 PepsiCo – azienda alimentare statunitense, produttrice della Pepsi-Cola

Architettura 
 Pepsi Center – nome originario della Ball Arena, impianto polifunzionale situato a Denver, negli Stati Uniti d'America
 Colisée Pepsi – stadio del ghiaccio di Québec City, in Canada

Musica 
 Pepsi Music Festival – festival musicale argentino
 Pepsi & Shirlie – gruppo musicale britannico

Persone 
 Pepsi – soprannome di Jacek Pszczoła, giocatore di bridge statunitense
 Pepsi – soprannome di René Landry, politico canadese
 Pepsi Tate – bassista gallese

Sport 
 Pepsi Caserta – nome un tempo usato dalla Sporting Club Juvecaserta, società di pallacanestro italiana
 Pepsi Championship – torneo di golf
 Pepsi Football Academy – accademia calcistica della Nigeria
 Pepsi Grand Slam – torneo di tennis
 Pepsi Hotshots – nome originario dalla TNT Tropang Giga, società di pallacanestro filippina
 Pepsi Max 400 – competizione automobilistica
 Pepsi Mega Bottlers – nome un tempo usato dalla TNT Tropang Giga, società di pallacanestro filippina
 Pepsi NFL Rookie – premi della National Football League
 Pepsi 420 – competizione automobilistica

Altro 
 Pepsi Globe – logo della Pepsi-Cola
 Pepsi Invaders – videogioco del 1983

Pagine correlate 
 Pepsi-Cola (disambigua)